ПАМ или пам. — многозначная трёхбуквенная аббревиатура.
 ПАМ — «Памятники архитектуры Москвы» — серия книг.
 ПАМ — Перевод архимандрита Макария — перевод Библии архимандрита Макария
 ПАМ — пралидоксим (реактиватор)
 пам. — памятник
 Па/м — паскаль на метр. См. Паскаль (единица измерения)
 ПАМ — «Проект аграрного маркетинга» Украина,  с 2003 года.
 ПАМ — порошок алюминиево-магниевый
 ПАМ — промежуточный ассоциативный накопитель ЭВМ. Ср. 
 ПАМ (поворотный агрегатный механизм) — серия промышленных аэраторов производимых вентиляторным заводом Укрвентсистемы.
 ПА-мастерские
 ПАМ (авиа) — подвижная авиационная мастерская или полевая авиационная мастерская
 ПАМ — подвижная артиллерийская мастерская, полевая артиллерийская мастерская или полковая артиллерийская мастерская

Примечания